Лю́тер Ва́ндросс, или Лютер Вэндросс (; 20 апреля 1951 — 1 июля 2005), — американский соул-певец, автор и продюсер. Лауреат 8 премий Грэмми, включая 4 премии за лучшее мужское вокальное исполнение в стиле ритм-н-блюз. На 46-й церемонии Грэмми 2004 года он получил престижную премию в категории Лучшая песня года за песню «Dance with My Father», написанную в соавторстве с Ричардом Марксом. В мире продано более 25 миллионов копий его альбомов. В 2008 году был вошёл под № 54 в список журнала Rolling Stone «100 лучших певцов всех времён» (100 Greatest Singers of All Time).

Биография 
Лютер Ронзони Вэндросс родился 20 апреля 1951 года в Нижнем Ист-Сайде, Манхэттен, Нью-Йорк, США. Он начал играть на фортепиано в три года и рос в музыкальной семье, которая перебралась в Бронкс, когда ему было тринадцать. Сестра Лютера, Патрисия, пела в вокальной группе The Crests, которая в 1958 году с хитом «Sixteen Candles» попала на второе место хит-парада, хотя к тому времени она и покинула коллектив. Отец Вэндросса умер, когда ему было восемь.

Уроженец Нью-Йорка состоял в школьной группе Shades of Jade, которая однажды выступила в театре Apollo Theater в Гарлеме. Также Лютер был членом театрального кружка Listen My Brother, выпустившего записи «Only Love Can Make a Better World» и «Listen My Brother». Вместе с другими ребятами Вэндросс снялся во втором и пятом эпизодах детского сериала «Улица Сезам» в ноябре 1969 года.

Лютер бросил Университет Западного Мичигана ради музыкальной карьеры и в 1972 году принял участие в записи альбома певицы Роберты Флэк. Через год он исполнил песню собственного сочинения, «Who’s Gonna Make It Easier for Me», а затем стал соавтором трека «Fascination», вошедшего в альбом «Young Americans» Дэвида Боуи, и вместе с последним в качестве бэк-вокалиста отправился в гастрольный тур в сентябре 1974 года. В этом же качестве Лютер работал с Дайанной Росс, Чакой Хан, Донной Саммер, Бэтт Мидлер и Барброй Стрейзанд.

Настоящий успех пришёл к Вэндроссу, когда он стал участником итало-американской диско и ритм-н-блюз группы Change, созданной гениальным креативщиком и бизнесменом Жаком Фредом Петрусом. Благодаря хитам «A Lover’s Holiday», «The Glow of Love» и «Searching» о Лютере узнал весь мир. В интервью 2001 года он сказал о композиции «The Glow of Love»: «Это самая красивая песня, которую я когда-либо пел в жизни».

Отказавшись от дальнейшего сотрудничества с группой Change из-за недостаточного гонорара, певец начал сольную карьеру, выпустив дебютный альбом «Never Too Much». Вслед за популярностью песни «A House Is Not a Home» сочинённая им композиция «Never Too Much» оказалась на вершинах ритм-н-блюз-чартов. В течение 1980-х Вэндросс выпустил серию успешных альбомов, а его синглы «Stop to Love» и «There’s Nothing Better Than Love» возглавили ритм-н-блюз-чарт Billboard.

В 1985 году лидер хит-парадов первым решил раскрыть талант 15-летнего Джимми Сальвемини, посчитав, что его голос прекрасно подойдёт для некоторых из его песен. После записи дебютного альбома подростка он, его брат Ларри и Лютер решили отпраздновать это событие и во время поездки на «Мерседесе» с откидным верхом, выехав за жёлтую линию разметки, врезались в два автомобиля. Все трое оказались в больнице, но выжило только двое из них — Ларри погиб при столкновении.

После выхода альбомов «The Best of Luther Vandross… The Best of Love» (сборник хитов) и «Power of Love», в 1994 году певец вместе с Мэрайей Кэри вновь попал в десятку лучших с кавер-версией песни «Endless Love» и через три года выпустил вторую компиляцию своих хитов.

Вэндросс страдал от диабета и гипертонии — болезней, доставшихся ему по наследству. 16 апреля 2003 года он перенёс инсульт, едва закончив работу над своим новым альбомом «Dance With My Father». 1 июля 2005 года 54-летний певец скончался от сердечного приступа в Медицинском центре Джона Ф. Кеннеди в Эдисоне, штат Нью-Джерси.

16 октября 2007 года в память о Лютере Вэндроссе вышел бокс-сет из 4 дисков, получивший название «Love, Luther», где были собраны все его хиты за 24-летнюю карьеру.

Дискография

Альбомы 
8 альбомов вошли в топ-10 американского чарта Billboard 200, а один возглавил его (Dance with My Father, 2003).

 1976 : Luther
 1977 : This Close to You
 1981 : Never Too Much
 1982 : Forever, For Always, For Love
 1983 : Busy Body
 1985 : The Night I Fell in Love
 1986 : Give Me the Reason
 1988 : Any Love
 1989 : The Best of Luther Vandross... The Best of Love
 1991 : Power of Love
 1993 : Never Let Me Go
 1994 : Songs
 1995 : This Is Christmas
 1996 : Greatest Hits 1981—1995
 1996 : Your Secret Love
 1997 : Luther Vandross — This Close To You
 1997 : One Night with You: The Best of Love, Volume 2 1998 : Love Is on the Way 1998 : I Know 1998 : Always & Forever: The Classics 1999 : Greatest Hits 2000 : Super Hits 2000 : Smooth Love 2001 : Luther Vandross 2001 : The Ultimate Luther Vandros (2001)
 2002 : Stop to Love (compilation)
 2002 : The Very Best of Love 2003 : Dance with My Father 2003 : The Essential Luther Vandross 2003 : Live Radio City Music Hall 2003 2004 : Artist Collection: Luther Vandross 2005 : Luther Vandross — So Amazing — All Star Tribute
 2006 : The Ultimate Luther Vandross (2006)
 2007 : Love, Luther
 2008 : Luther’s Duets

Синглы 
 1981 : «Never Too Much» #33 US
 1983 : «How Many Times Can We Say Goodbye» #27 US
 1984 : «Superstar» #87 US
 1984 : «I’ll Let You Slide» #9 R&B
 1985 : «Wait For Love» #11 R&B
 1985 : «It’s Over Now» #4 R&B
 1985 : «'Til My Baby Comes Home» #29 US, #4 R&B
 1986 : «Give Me The Reason» #57 US, #3 R&B
 1986 : «Stop to Love» #15 US, #1 R&B, #24 UK (1987)
 1987 : «I Really Didn’t Mean It» #16 UK
 1987 : «There Is Nothing Beter Than Love» #50 US, #1 R&B
 1987 : «So Amazing» #33 UK
 1987 : «I Really Didn’t Mean It» #6 R&B
 1988 : «Give Me the Reason» (re-issue) #26 UK
 1988 : «I Gave It Up (When I Fell in Love)» #28 UK
 1988 : «Any Love» #44 US, #1 R&B, #31 UK
 1989 : «She Won’t Talk to Me» #30 US, #3 R&B, #34 UK
 1989 : «Here and Now» #6 US, #1 R&B
 1989 : «For You To Love» #3 R&B
 1990 : «Treat You Right» #5 R&B
 1991 : «Power Of Love/Love Power» #4 US, #1 R&B
 1991 : «Don t Want To Be A Fool» #9 US, #4 R&B
 1992 : «The Rush» #73 US, #6 R&B
 1992 : «The Best Things in Life Are Free» (совместно с Джанет Джексон и BBD & Ralph Tresvant) #10 US, #1 R&B, #2 UK
 1992 : «Sometimes It’s Only Love» #9 R&B
 1993 : «Little Miracles (Happen Every Day)» #62 US, #10 R&B, #28 UK
 1993 : «Heaven Knows» #94 US, #24 R&B, #34 UK
 1993 : «Love Is on the Way» #38 UK
 1994 : «Endless Love» (вместе с Мэрайя Кэри) #2 US, #3 UK
 1995 : «Always and Forever» #58 US, #16 R&B, #20 UK
 1995 : «Ain’t No Stoppin' Us Now» #22 UK
 1995 : «Love The One You’re With/Going In Circles» #95 US, #28 R&B
 1995 : «Power Of Love — Love Power» (remix) #31 UK
 1995 : «The Best Things in Life Are Free» (remix) (совместно с Джанет Джексон) #7 UK
 1996 : «Your Secret Love» #52 US, #5 R&B, #14 UK
 1997 : «I Can Make It Better» #80 US, #15 R&B
 2001 : «Take You Out» #26 US, #7 R&B
 2002 : «I’d Rather» #83 US, #40 R&B
 2004 : «Dance with My Father» #38 US, #28 R&B, #21 UK
 2005 : "Luther Vandross — So Amazing — All Star Tribute

Награды

Примечания

Литература 
 
 Vandross, Luther. The Best of Luther Vandross: The Best of Love, Hal Leonard Corporation, 1990 — ISBN 0-7935-0291-8

Ссылки 
 
 megalyrics.ru — Биография Luther Vandross 
 km.ru — Американский соул певец Лютер Вэндросс 
 Remembering Luther Vandross 
 Allmusic — Luther Vandross 
 Luther Vandross  at Find A Grave

Певцы и певицы США
Певцы и певицы в жанре соул
Лауреаты премии «Грэмми»
Музыканты Chic
Исполнители Virgin Records
Исполнители, возглавлявшие Billboard 200
Выпускники Средней школы Уильяма Говарда Тафта (Нью-Йорк)
Выпускники университета Западного Мичигана